Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Kempers e Menno Oosting che hanno battuto in finale Jan Siemerink e Brett Steven 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Aleksandar Kitinov /  Pavel Vízner (primo turno)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (semifinali)

 Andrew Kratzmann /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Tom Kempers /  Menno Oosting (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 1998
ATP Tour 1998